Nikolai Nikitin ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Ignatjewitsch Nikitin (1890–1975), sowjetischer Chemiker
 Nikolai Nikolajewitsch Nikitin (1895–1963), russisch-sowjetischer Schriftsteller
 Nikolai Wassiljewitsch Nikitin (1907–1973), sowjetischer Architekt

Siehe auch:
 Nikolaj Nikitin (* 1974), deutscher Filmkurator